Flottmann steht für

 Flottmann-Werke, ein ehemaliges Unternehmen (Bergbauzulieferer)
 Flottmann-Hallen, ein Kulturzentrum in Herne

Flottmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie Flottmann (1945–2006), Türsteher auf St. Pauli
 Daniel Flottmann (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Emilie Flottmann (1852–1933), deutsche Unternehmerin und Industriepionierin
 Erich Flottmann (1895–1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedrich Heinrich Flottmann (1844–1899), deutscher Ingenieur, Unternehmer und Industriepionier
 Heiko Flottmann (* 1957), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Otto Heinrich Flottmann (1875–1944), deutscher Unternehmer und Inhaber der Flottmann-Werke
 Patrick Flottmann (* 1997), australischer Fußballspieler
 Wilhelm Flottmann (1812–1891), preußischer Verwaltungsbeamter, Landrat und Rittergutsbesitzer